Italienska fälttåget kan syfta på:

 Italienska krigen – en följd av krig 1494-1559 om kontrollen över de italienska staterna mellan i första hand Frankrike och Spanien, 
 Italienska fälttåget under franska revolutionskrigen (1796–1797)
 Andra italienska frihetskriget – ett krig mellan Kungariket Sardinien och Frankrike på ena sidan och Kejsardömet Österrike på den andra sidan år 1859
 Italienska fronten under första världskriget – en serie av slag som utkämpades mellan Österrike-Ungerns och Italiens arméer mellan 1915 och 1918
 Italienska fälttåget under andra världskriget – de allierades operationer i och runt Italien, från 1943 till slutet av kriget i Europa